Verestemplom vagy Vöröstemplom néven ismert:

 Vöröstemplom, szerbiai település
 A Szent Anna-templom Miskolcon
 Verestemplom, Debrecen